Elizabeth Sun é musicista e atriz de ascendência chinesa e criada em Glasgow, Escócia.

Em 2000 ela interpretou Maggie McMullen no filme Groove. Em 2004 juntou-se à banda punk cigana Gogol Bordello como dançarina, percussionista e backing vocal.

Ligações externas
 

Dançarinos do Reino Unido
Músicos do Reino Unido
Atrizes do Reino Unido